Die Saison 2016/17 der Oberliga Nordost war die 26. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordost und die neunte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie begann am 5. August 2016 in der Staffel Nord mit dem Spiel zwischen Hertha Zehlendorf und dem FC Strausberg und in der Staffel Süd mit dem Spiel zwischen der SG Union Sandersdorf und dem FSV Barleben und endete am 3. Juni 2017.

Teilnehmer 
An der Spielzeit 2016/17 nahmen insgesamt 32 Vereine, verteilt auf zwei Staffeln (Nord und Süd), teil. Die genaue Staffeleinteilung wurde durch den NOFV am 10. Juni 2016 veröffentlicht. Dabei wurde der Brandenburger SC Süd 05 von der Nord- in die Südstaffel umgruppiert. Folgende Vereine hatten sich sportlich qualifiziert:

 die Absteiger aus der Regionalliga Nordost 2015/16: VfB Germania Halberstadt, FSV Optik Rathenow
 die verbleibenden Mannschaften aus der Staffel Nord der Oberliga Nordost 2015/16: SV Altlüdersdorf, Tennis Borussia Berlin, Brandenburger SC Süd 05, CFC Hertha 06, 1. FC Frankfurt, SV Lichtenberg 47, Malchower SV, Hansa Rostock II, SV Germania 90 Schöneiche, SV Victoria Seelow, FC Strausberg, FC Anker Wismar, Hertha Zehlendorf
 die verbleibenden Mannschaften aus der Staffel Süd der Oberliga Nordost 2015/16: FSV Barleben, TV Askania Bernburg, Bischofswerdaer FV 08, BSG Wismut Gera, VfL Halle 1896, FC Carl Zeiss Jena II, SV Schott Jena, Inter Leipzig, SSV Markranstädt, VFC Plauen, FC Einheit Rudolstadt, SG Union Sandersdorf
 die Aufsteiger aus den höchsten Spielklassen der Landesverbände 2015/16: VSG Altglienicke (Berlin-Liga), SV Grün-Weiß Brieselang (Brandenburg-Liga), FC Mecklenburg Schwerin (Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern), BSG Chemie Leipzig (Sachsenliga), SV Merseburg 99 (Verbandsliga Sachsen-Anhalt)

Da aus der Thüringenliga kein Verein für die Oberliga 2016/17 gemeldet hatte, verringerte sich gemäß einer vom NOFV beschlossenen Ergänzung der Auf- und Abstiegsregelung die Anzahl der Absteiger am Ende der Saison 2015/16.

Auf- und Abstiegsregelung 

Die Meister der beiden Oberligastaffeln waren zum Aufstieg in die Regionalliga Nordost berechtigt. Da der FC Carl Zeiss Jena in die 3. Liga aufstieg, spielten die beiden Zweitplatzierten der Oberligastaffeln um den verbliebenen Startplatz für die Regionalliga Nordost.

Da aus der Thüringenliga keine Meldung für die kommende Saison erfolgte, die SV Germania 90 Schöneiche ihren Rückzug erklärte und die zweite Mannschaft von RB Leipzig sowie der FC Schönberg 95 aus der übergeordneten Regionalliga zurücktraten, reduzierten sich die Abstiegsplätze gemäß den Regelungen auf den letzten Tabellenrang der Oberligastaffeln Nord und Süd.

Staffel Nord 

Nach fünf Jahren Oberliga verließ der FSV Union Fürstenwalde die Staffel Nord als Meister in Richtung Regionalliga Nordost. Aus dieser kehrt der FSV Optik Rathenow zurück, der nach nur einem Jahr Regionalliga den Weg zurück in die Oberliga antreten musste und sich mit vier Klassenwechseln innerhalb der letzten fünf Spielzeiten das Image einer Fahrstuhlmannschaft zugelegt hatte.

Am unteren Ende der Tabelle mussten zwei Teams den Weg in die Verbandsspielklassen antreten. Zum Tabellenletzten BSV Hürtürkel, der als einziges Team auf sportlichem Wege abstieg und die Oberliga nach drei Spielzeiten verließ, gesellte sich der 1. FC Neubrandenburg 04, der im März 2016 einen Insolvenzantrag stellte und somit zwangsweise nach fünf Jahren Zugehörigkeit aus der Liga ausschied.

Neu dabei in der Saison 2016/17 waren aus der Berlin-Liga VSG Altglienicke, aus der Brandenburg-Liga SV Grün-Weiß Brieselang sowie aus der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern der FC Mecklenburg Schwerin. Während die Brandenburger zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in der Oberliga antraten, spielten die Schweriner zuletzt in der Saison 2002/03 in dieser Spielklasse, damals unter dem Namen Eintracht Schwerin. Die Berliner kehrten nach ihrem freiwilligen Rückzug in der Saison 2013/14 in die fünfte Liga zurück.

Der Brandenburger SC Süd 05 wurde aus der Nordstaffel in die Südstaffel versetzt, um die Staffelstärke auf jeweils 16 Mannschaften auszugleichen. Hierbei spielte die in der Summe kürzeste Entfernung zu den Mitgliedern der Südstaffel eine Rolle. Für den Fall, dass anstelle der BSG Chemie Leipzig die BSG Stahl Riesa den Aufstieg aus der Sachsenliga geschafft hätte, wäre Hertha Zehlendorf anstelle des Brandenburger SC Süd 05 in die Staffel Süd gewechselt.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Süd 

Als souveräner Staffelsieger des Vorjahres schaffte der 1. FC Lokomotive Leipzig nach zwei Jahren Oberliga-Zugehörigkeit die Rückkehr in die Regionalliga Nordost. Im Gegenzug musste der VfB Germania Halberstadt erstmals nach fünf Spielzeiten höherklassigem Fußballs den Weg zurück in die Oberliga antreten.

Die Abstiegsfrage in der Staffel Süd am Ende der Saison 2015/16 wurde wie schon im Jahr davor ausschließlich durch freiwillige Rückzüge und Mannschaftsauflösungen geklärt. So lösten der FC Rot-Weiß Erfurt und Energie Cottbus ihre U-23-Mannschaften am Ende der Saison auf. Zusätzlich kündigte der FC Eisenach, sportlich ohnehin abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz verweilend, kurz nach der Winterpause an, für die Saison 2016/17 keine Oberligalizenz beantragen zu wollen.

Den drei ausgeschiedenen Mannschaften standen nur zwei Aufsteiger aus den Verbandsklassen gegenüber, da kein Verein aus der Thüringenliga für die Oberliga meldete. So traten lediglich die BSG Chemie Leipzig aus der Sachsenliga und der SV Merseburg 99 als Meister der Verbandsliga Sachsen-Anhalt den Weg in die Oberliga an. Für die Leipziger ist es hierbei der erste Auftritt in der fünfthöchsten Spielklasse, die Merseburger kehren hingegen nach zwanzig Jahren in unterklassigen Ligen in die Oberliga zurück.

Um die Staffelstärken auszugleichen, wurde zusätzlich der Brandenburger SC Süd 05 aus der Nordstaffel in die Südstaffel umgruppiert.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiele zur Regionalliga 
Die zwei Aufstiegsspiele der Zweitplatzierten beider Staffeln entschieden über den 18. Teilnehmer an der Regionalliga Nordost 2017/18.

|}

Einzelnachweise 

2016
Oberliga Nordost 2016/17